

Topônimos

Chile 
 Linares (província) — na região de Maule
 Linares (Chile) — comuna, capital da anterior

Municípios da Espanha 
 Linares (Xaém) — na Andaluzia
 Linares de la Sierra — na Andaluzia
 Linares de Mora — em Castela e Leão 
 Linares de Riofrío — em Aragão

Outros países 
 Linares (Colômbia) — município
 Linares (Nuevo León) — município do México

Outros usos 
 Linares Deportivo — clube de futebol espanhol de Linares, Xaém

Ver também 
 José María Linares — província da Bolívia
 Francisco Linares Alcántara (Aragua) — município da Venezuela

Desambiguações de topônimos